Отборните титли на NXT са кеч отборни шампионски титли притежавани и залагани сам в развиващата се марка на WWE, WWE NXT. Титлите се залагат в кеч мачове, в които участниците правят сценични финали.

Титлите бяха представени на 23 януари 2013, в епизод на NXT, където беше обявено от специалния гост Шон Майкълс, че трябва да има турнир за короноване на първите шампиони.

На 31 януари 2013, Британска Амбиция (Ейдриън Невил и Оливър Грей) победиха Семейство Уайът (Люк Харпър и Ерик Роуън) и станаха първите шампиони. Но, на първата заложба на титлите, Невил и Бо Далас защитаваха Отборните титли срещу Семейство Уайът, заради травмата на Грей, и загубиха. Далас не е бил обявен като шампион. На 20 юни Невил и Кори Грейвс победиха Семейство Уайът за титлите, правейки Невил първия човек носил титлите повече от един път и Семейство Уайът най-кратките носители за 49 дни Възкачване (Конър и Викор) държат рекорда за най-дългите носители за 364 ни (12 Септемви 2013 – 11 септември 2014).

Встъпителен турнир

Носители 
На   .

Настоящите шампиони са Авторите на болка (Ейкам и Резар), които носят титлите за пръв път като отбор и индивидуално. Те побеждават #DIY на NXT Завземане: Сан Антонио в Сан Антонио, Тексас.

Комбинирано носене 
На   .

За отбор

За кечист

Източници 

NXT титли